Candi Rejo (Biru-Biru)
 Candi Rejo (Ngawen)
 Candi Rejo (Semin)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing